Абу Уба́йда, Абу Убе́йда ( — отец Убейды) — кунья, часть арабского имени.
 Абу Убайда ибн аль-Джаррах — известный исламский полководец и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.
 Абу Убайда — арабский грамматист.
  — второй имам ибадитов после Джабира ибн Зейда.
 Абу Убайда Машхур Хасан Салман — иорданский салафитский богослов.
  — один из лидеров Аль-Каиды.

См. также 
 Абу Убайд